Darren Raddysh, född 28 februari 1996, är en kanadensisk professionell ishockeyback som är kontrakterad till Tampa Bay Lightning i National Hockey League (NHL) och spelar för Syracuse Crunch i American Hockey League (AHL).

Han har tidigare spelat för Rockford Icehogs och Hartford Wolf Pack i AHL och Erie Otters i Ontario Hockey League (OHL).

Raddysh blev aldrig NHL-draftad.

Privatliv 
Han är äldre bror till Taylor Raddysh, som spelar för Chicago Blackhawks.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Darren Raddysh NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Darren Raddysh hockey statistics and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1996
Levande personer
Idrottare från Ontario
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i Georgetown Raiders
Spelare i Erie Otters
Spelare i Rockford Icehogs
Spelare i Hartford Wolf Pack
Spelare i Syracuse Crunch
Spelare i Tampa Bay Lightning
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft